Владисла́в Владисла́вович Ма́сленников (род. 11 июля 1969) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1991). На дипломатической работе с 1991 года. Владеет английским, голландским и французским языками.

В 1992—1996 годах — сотрудник Посольства России в Южно-Африканской Республике.

В 1997—2000 годах — сотрудник Секретариата министра иностранных дел России.

В 2000—2004 годах — сотрудник Постоянного представительства России при Европейских Сообществах.

В 2004—2008 годах — сотрудник Генерального секретариата МИД России.

В 2008—2011 годах — советник-посланник Посольства России в Нидерландах.

В 2011—2019 годах — заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

С 1 июля 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Черногории. Верительные грамоты вручил 9 сентября 2019 года.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (6 сентября 2011).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (13 декабря 2019).

Примечания

Ссылки 
 Страница посла на сайте Посольства России в Черногории

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Черногории